Altamurani – abitanti di Altamura
Altamurani – abitanti di Casal Sabini